Лајош (Лудвиг) II Јагелон (; 1506 — 1526), био је краљ Угарске, Чешке, Славоније, Далмације и Хрватске (1516—1526), син краља Владислава II Јагелоа. Престо наследио као десетогодишњи дечак. Све до 1521. у његово име владало државно веће. Када је преузео власт у своје руке није био способан да заведе ред у земљи разједињеној и ослабљеној феудалном анархијом. Та слабост се показала у сукобу c Турцима на Мохачком пољу (1526) када је Угарска доживела потпуни слом, a краљ се удавио у једном потоку бежећи са бојишта.

Пошто је након смрти Иваниша Бериславића (ум. 1514) положај српског деспота остао упражњен, краљ Лајош је око 1520. године српску деспотску титулу доделио Иванишевом сину Стефану Бериславићу.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1506.
Умрли 1526.
Краљеви Угарске
Краљеви Чешке
Династија Јагелон
Витезови златног руна